Imperatrizes
 Faustina, a Maior (†140) — imperatriz-consorte romana, esposa de Antonino Pio
 Faustina, a Jovem (†175) — imperatriz-consorte romana, esposa de Marco Aurélio
 Faustina (esposa de Constâncio II) ( 366) — imperatriz-consorte romana do oriente, esposa de Constâncio II

Outros
 Maria Faustina Maratta (†1745) — poetisa italiana do período barroco
 Faustina Bordoni (†1781) — mezzo-soprano do período barroco, uma das maiores divas da música operística de seu tempo
 Faustina Kowalska (†1938) — freira e mística polaca, conhecida por Santa Faustina

Desambiguações de antropônimos